Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Claudia Kohde Kilsch 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Kathy Jordan (terzo turno)
 Zina Garrison (semifinali)
 Bonnie Gadusek (secondo turno)
 Kathy Horvath (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (terzo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)

 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (terzo turno)
 Assente
 Lisa Bonder-Kreiss (secondo turno)
 Catherine Tanvier (primo turno)
 Sylvia Hanika (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1984